Гегеши́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Гегешидзе, Аркадий Спиридонович (1902—1973) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Гегешидзе, Владимир (род. 1985) — грузинский борец греко-римского стиля.
 Гегешидзе, Георгий Андреевич (1924—1971) — советский государственный и партийный деятель.
 Гегешидзе, Гурам Шалвович (1934—2020) — советский и грузинский писатель.
 Гегешидзе, Давид Викторович (1935—2003) — советский и грузинский философ и религиовед.